Osoby o tym nazwisku:
 Jan Karoń – polski artysta lutnik, skrzypek
 Henryk Karoń – polski lekarz, chirurg